Effnert ist der Familienname folgender Personen:

 Evelyn Effnert (* um 1920), kanadische Badmintonspielerin, siehe Evelyn Roberts
 Karl Wilhelm Effnert (1795–1881), preußischer Generalmajor